Plösen ist der Ortsname von

 Plösen (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Plösen (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Plösen bei Leipzig, 1889 mit anderen Dörfern zu Thekla (Leipzig) zusammengelegt, heute zu Leipzig